Allotriocarida – klad stawonogów obejmujący skrzelonogi, podkowiastogłowe, łopatonogi i sześcionogi (w tym: pierwogonki, skoczogonki, widłogonki i owady).

Monofiletyzm tego kladu potwierdza większość współczesnych molekularnych analizy filogenetyczne. Pojawia się on wynikach badań Regiera i innych z 2005, von Reumonta i innych z 2012, Oakleya i innych z 2013, Schwentnera i innych z 2017, Schwentnera i innych z 2018 oraz Lozano-Fernandeza i innych z 2019. Nazwę Allotriocarida wprowadzili dlań Oakley i inni w 2013. Klad ten nie pojawia się natomiast w wynikach analizy Regiera i innych z 2010. Według nich skrzelonogi są grupą siostrzaną dla Multicrustacea (tworzą z nimi Vericrustacea), a podkowiastogłowe, łopatonogi i sześcionogi tworzą klad Miracrustacea.

Według wyników analiz von Reumonta i innych z 2012, Schwentnera i innych z 2017 i 2018 oraz Lozano-Fernandeza i innych z 2019 w obrębie Allotriocarida pozycję bazalną zajmują podkowiastogłowe, a pozostałe ich gromady tworzą klad Athalassocarida. Natomiast według wyników Regiera i innych z 2005 i 2010 roku podkowiastogłowe zajmują pozycję siostrzaną względem łopatonogów, tworząc z nimi klad Xenocarida.

Przypisy 

Stawonogi